Cinq navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Barfleur, d'après la bataille de Barfleur:

, un vaisseau de ligne de deuxième rang de 90 canons, lancé en 1697, reconstruit en 1716 et abaissé à 80 canons, il est transformé en ponton en 1764 et démantelé en 1783 ;
, un vaisseau de ligne de deuxième rang de 90 canons, lancé en 1768, augmenté par la suite à 98 canons. Il est démantelé en 1819 ;
HMS Barfleur, un vaisseau de ligne de premier rang de 100 canons, lancé en 1762 sous le nom de . Il est renommé HMS Barfleur en 1819 et démantelé en 1825 ;
, un croiseur de classe Centurion lancé en 1892 et démantelé en 1910 ;
, un destroyer de  lancé en 1943 et démantelé en 1966.

Nom de bateau de la Royal Navy